De Rally van Groot-Brittannië 1984, formeel 40th Lombard RAC Rally, was de 40e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 135e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Chester.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië